Анатолий Анатольевич Коломиец () — украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1994 году в команде «Нива» (Мироновка). В 1995 году перешёл в «Верес». В ровенской команде провёл (с перерывами) 11 сезонов, сыграл 280 матчей, забил 19 голов.

В 1997 году из «Вереса» был приглашён в СК «Николаев», с которым стал победителем первенства Украины среди команд первой лиги 1997/98 гг. В следующем сезоне во время зимнего перерыва в чемпионате перешёл в команду «вышки» — «Прикарпатье». Дебют состоялся 17 июня 1999 года в игре против запорожского «Металлурга». Всего в высшей лиге сыграл 2 матча. После завершения сезона вернулся в «Верес».

С 2009 году продолжил карьеру в любительской команде «Гоща-Амако», где выступал до 2013 года.

В чемпионате Ровненской области среди команд ветеранов 35 лет и старше играет за «Славию» (Ровно).

Примечания

Ссылки 
  на сайте Ukr-Football.org.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива-Космос»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Энергетик» Бурштын
Игроки ФК «Полесье» Житомир